Anežka Francouzská ( Agnès de France, 1260–19. prosince 1325) byla burgundská vévodkyně z dynastie Kapetovců.

Životopis 
Byla dcerou francouzského krále Ludvíka IX. a Markéty, dcery Ramona Berenguera Provensálského. Byla potomkem zřejmě posledním a jako devatenáctiletá se roku 1279 provdala za burgundského vévodu Roberta II. a porodila řadu dětí.

Roku 1306 ovdověla a převzala roli regentky. Významně ovlivňovala politiku svých synů i po dosažení zletilosti. Dvě dcery výhodně provdala za francouzské prince a snažila se pomoci své uvězněné dceři Markétě. Markéta ve vězení roku 1315 zemřela a její manžel Ludvík X. ji následoval o rok později. Zůstala po nich dcera Johana, pětiletá Anežčina vnučka a dědička francouzského trůnu. Anežka se snažila děvčátko získat do svého opatrovnictví. Po nástupu Filipa V. na francouzský trůn podporovala kompromis - Johana se vzdala nároku na francouzský trůn výměnou za Navarrské království.

Anežka manžela přežila o celých dvacet let, zemřela v pětašedesáti letech a byla pohřbena po jeho boku v Cîteaux. Náhrobek se do současnosti nedochoval.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Genealogie

Ženy
Kapetovci
Francouzské princezny
Burgundské vévodkyně
Burgundští regenti
Regentky
Narození v roce 1260
Úmrtí v roce 1325
Úmrtí 19. prosince
Pohřbení v klášteře Citeaux